Cutajar est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Josianne Cutajar (née en 1989), femme politique maltaise ;
  (né en 1971), joueur de football maltais ; 
 , homme politique maltais. 

Patronyme maltais